De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1977-1980 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 6 juli 1977. De zittingsperiode ging in op 20 september 1977 en liep af op 15 september 1980.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 6 juli 1977

PvdA (25 zetels)
Anne Vermeer, fractievoorzitter
Hedy d'Ancona
Jan Broeksz
Ien van den Heuvel
André Kloos
Gerard Kolthoff
Bram Koopman
Chris van Krimpen
Willy Kweksilber
Jan Lamberts
Adri Maaskant
Bob Mater
Joke van der Meer
Jan Mol
Jan Nagel
Aalje Post
Bertus de Rijk
Jan Simons
Suzanne Steigenga-Kouwe
Nic Tummers
Frans Uijen
Adriaan van Veldhuizen
Hugo Versloot
Martha Vonk-van Kalker
Jan Zoon

CDA (24 zetels)
Johan van Hulst, fractievoorzitter
Wil Albeda
Louis van Dalen
Isaäc Arend Diepenhorst
Ruud Eijsink
Piet Elfferich
Jo Franssen
Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman
Eddy de Geer van Oudegein
Jacques Gooden
Jan Heij
Bert van Kuik
Henk Letschert
Gérard Mertens
Ruud Oudenhoven
Piet Steenkamp
Jan Teijssen
Frits Terwindt
Theo Thurlings
Pieter Tjeerdsma
Wim Vergeer
Klaas de Vries
Henk Vrouwenvelder
Ans van der Werf-Terpstra

VVD (15 zetels)
Haya van Someren-Downer, fractievoorzitter
Jan Baas
Frans Feij
Guus van Hemert tot Dingshof
Gerbrand de Jong
Henk Heijne Makkreel
Hans de Koster
Hendrik Jan Louwes
Arie Pais
Johan Schlingemann
Govert van Tets
Jan Reinier Voûte
Ym van der Werff
Jan Kees Wiebenga
Guus Zoutendijk

PPR (5 zetels)
Bas de Gaay Fortman, fractievoorzitter
Lou Hoefnagels
Dik van Kleef
Boy Trip
Constant van Waterschoot

CPN (2 zetels)
Kees IJmkers, fractievoorzitter
Wim Kremer

PSP (1 zetel)
Joop Vogt, fractievoorzitter

GPV (1 zetel)
Jan van der Jagt, fractievoorzitter

Boerenpartij (1 zetel)
Bertus Maris, fractievoorzitter

SGP (1 zetel)
Koert Meuleman, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 6 juli 1977 werden 37 Eerste Kamerleden verkozen, in de kiesgroepen II en IV.
 Tom Veen (VVD) nam zijn verkiezing tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd Hendrik Jan Louwes geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1977  
 20 september: Eddy de Geer van Oudegein (CDA) verliet de Eerste Kamer. Dezelfde dag werd Ad Kaland in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 20 september: Bob Mater (PvdA) verliet de Eerste Kamer. Dezelfde dag werd Cor van de Rakt in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 28 september: Lou Hoefnagels (PPR) vertrok uit de Eerste Kamer wegens zijn drukke werkzaamheden. Op 18 oktober dat jaar werd Eugène Fischer in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 19 december: Wil Albeda (CDA) en Arie Pais (VVD) namen ontslag vanwege hun benoeming tot minister in het kabinet-Van Agt I. Hun opvolgers Frits von Meijenfeld (CDA) en Louise Vonhoff-Luijendijk (VVD) werden op 24 januari 1978 geïnstalleerd.

1978 
 15 februari: Bertus Maris (Boerenpartij) verliet deze fractie en richtte met fractie-Maris zijn eigen fractie op.
 18 september: Willy Kweksilber (PvdA) vertrok uit de Eerste Kamer. Op 3 oktober dat jaar werd Cees de Cloe in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 december: Bram Koopman (PvdA) nam ontslag om persoonlijke redenen. Op 27 december dat jaar werd Hans Oskamp in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1979 
 1 januari: Gérard Mertens (CDA) vertrok uit de Eerste Kamer. Op 16 januari dat jaar werd Louis Horbach in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 januari: Jan Heij (CDA) verliet de Eerste Kamer om gezondheidsredenen. Op 13 februari dat jaar werd Woltjer Netjes in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 17 juli: Wim Vergeer (CDA) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van het Europees Parlement. Op 18 september dat jaar werd Amy Kreutzkamp-Schotel in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 september: Hendrik Jan Louwes (VVD) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van het Europees Parlement. Op 18 september dat jaar werd Tom Veen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 17 september: Ien van den Heuvel (PvdA) nam ontslag vanwege haar benoeming tot lid van het Europees Parlement. Op 13 november dat jaar werd Rinus Tunders in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 17 september: Piet Elfferich (CDA) vertrok uit de Eerste Kamer. Een dag later werd Jan Christiaanse in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1980 
 16 mei: Hans de Koster (VVD) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Raad van State. Op 3 juni dat jaar werd Ton van Boven in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 19 juli: Jan Teijssen (CDA) overleed. Op 26 augustus dat jaar werd Philo Weijenborg-Pot in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1977-1980